Salem Al-Alawi (21 de agosto de 1972) é um ex-futebolista profissional saudita que atuava como defensor.

Carreira 
Salem Al-Alawi se profissionalizou no Al Qadisyah.

Seleção 
Salem Al-Alawi integrou a Seleção Saudita de Futebol na Copa Rei Fahd de 1992, na Arábia Saudita.

Títulos 
 Arábia Saudita 
Copa Rei Fahd de 1992: - Vice
Copa da Ásia de 1992: - Vice

Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1992
Futebolistas da Copa da Ásia de 1992
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1995